Planet X kan syfta på:
 Planet X (astronomi) – en hypotetisk himlakroppen utanför Pluto
 Planet X (musikgrupp) – en amerikansk musikgrupp